Op Roland Garros 2013 speelden de mannen en vrouwen van 28 mei tot en met 6 juni de wedstrijden in het gemengd dubbelspel.

Samenvatting 
De Indiërs Sania Mirza en Mahesh Bhupathi waren de titelverdedigers. Het toernooi werd gewonnen door de Tsjechen Lucie Hradecká en František Čermák die in de finale te sterk waren voor het als vijfde geplaatste koppel Kristina Mladenovic (Frankrijk) en Daniel Nestor (Canada).

Zowel het als eerste geplaatste koppel, de Indiase Sania Mirza en Zweed Robert Lindstedt, als het als tweede geplaatste koppel, de Russin Jelena Vesnina en Wit-Rus Maks Mirni, werden al in de eerste ronde uitgeschakeld. Mirza en Lindstedt waren niet opgewassen tegen Cara Black uit Zimbabwe en Aisam-ul-Haq Qureshi uit Pakistan. De Nederlander Jean-Julien Rojer versloeg samen met zijn Russische partner, Daniela Hantuchová, Vesnina en Mirni. Kirsten Flipkens deed voor België ook mee aan het gemengd dubbelspel. Samen met haar Britse partner, Colin Fleming, verloor zij in de eerste ronde van het Zuid-Afrikaans/Slowaaks koppel Natalie Grandin en Filip Polášek.

Rojer en Hantuchová verloren een ronde later van de latere finalisten Lucie Hradecká en František Čermák uit Tsjechië. Black en Qureshi deden het beter en bereikten de halve finale. Hierin verloren zij van het als vijfde geplaatste Frans/Canadese koppel Kristina Mladenovic en Daniel Nestor.

Finale 
De finale in het gemengd dubbelspel op Roland Garros 2013 werd gespeeld tussen het als vijfde geplaatste Frans/Canadese koppel Kristina Mladenovic en Daniel Nestor en het ongeplaatste Tsjechische koppel Lucie Hradecká en František Čermák. Voor Hradecká en Čermák was het de tweede grandslamfinale in 2013. Op het Australian Open van 2013 verloren zij de finale in het gemengd dubbelspel in twee sets van het Australische koppel Jarmila Gajdošová en Matthew Ebden.

Het begin van de finale was voor Mladenovic en Nestor – de eerste set trokken zij met 6-1 naar zich toe. Vervolgens kwamen Hradecká en Čermák beter in de wedstrijd – zij wisten de tweede set door een vroege servicebreak naar zich toe te trekken. Omdat beide koppels een set gewonnen hadden werd de wedstrijd beslist met een match-tiebreak. In deze tiebreak waren het de Tsjechen die het meest door de service van Mladenovic en Nestor heen wisten te breken en zo pakten zij de overwinning.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA (pag.6)

Roland Garros
ITF-toernooi in 2013